Смирницкий — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Смирницкий, Александр Иванович (1903—1954) — советский лингвист, профессор. 
 Смирницкий, Алексей Савич (?—1840) — генерал-лейтенант; Георгиевский кавалер (капитан 1-го ранга; № 3081; 26 ноября 1816, выслуга).
 Смирницкий, Евгений Константинович — доктор экономических наук, профессор, директор НИИ организации производства и экономики, ректор Академии народного хозяйства.
 Смирницкий, Павел Васильевич (1792—1862) — полковник; Георгиевский кавалер (подполковник; № 5220; 1 декабря 1835, выслуга).

 Смирнитский, Валентин Георгиевич (род. 1944) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.